Шарлес () — прозвище ряда бразильских футболистов

Известные носители 
 Шарлес Гарангау Моура (род. 1984)
 Шарлес Фабиан Фигейредо Сантос (род. 1968)
 Шарлес Фернандо Базилио да Силва (род. 1985)
 Шарлес Шад (род. 1981)
 Шарлес Геррейро (род. 1963)
 Шарлес Вагнер (род. 1982)